Суха́я — топоним; также женская форма фамилии .
 Сухая, Ружена (1907—1989) — чехословацкая шахматистка, международный мастер (1954) среди женщин.

Горы 
 Сухая — гора в посёлке Верх-Нейвинском Свердловской области.

Населённые пункты 
 Сухая — село в Баргузинском районе Бурятии.
 Сухая — село в Кабанском районе Бурятии.
 Сухая — посёлок в Александровском районе Пермского края.
 Сухая — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Сухая — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Сухая - деревня в Емельяновском районе Красноярского края.

Реки

Россия (Европейская часть) 
 Сухая (приток Быстрой) — река в Ростовской области.
 Сухая (протока Дона) — река в Ростовской области.
 Сухая (приток Увери) — река в Новгородской области (Мста без р. Шлина от истока до Вышневолоцкого г/у).
 Сухая (приток Поноя) (Поной)
 Сухая (приток Иксы, притока Онеги) (р. Онега)
 Сухая (приток Сухоны) ((Малая) Северная Двина от начала реки до впадения р. Вычегда без рр. Юг и Сухона (от истока до Кубенского г/у))
 Сухая (приток Лахомы) — река в Архангельской области, приток Лахомы (Пинега).
 Сухая (приток Жерди) (Пинега)
 Сухая (приток Васильевой) (Реки бассейна Баренцева моря от мыса Канин Нос до границы бассейна р. Печора)
 Сухая (приток Йоканги) (Выхчйок, Выхча) — река в Мурманской области (Реки бассейна Баренцева моря от восточной границы бассейна р. Воронья до западной границы бассейна р. Иоканга (мыс Святой Нос))
 Сухая (река, впадает в Сухое озеро) — прот. Куйский Шар (Печора от в/п Усть-Цильма до устья).
 Сухая (приток Юловки) (Сура от Сурского г/у до устья р. Алатырь)
 Сухая (приток Косьвы) (Косьва от истока до Широковского г/у)
 Сухая (приток Кына) — река в Пермском крае, приток Кына.
 Сухая (приток Шушпанки) (Чусовая от в/п пгт. Кын до устья)
 Сухая (приток Казанки) (Волжский участок Куйбышевского в-ща от г. Казань до пгт. Камское устье)

Россия (Азиатская часть) 
 Сухая (приток Малого Кизила) (Аналык) (Урал от Верхнеуральского г/у до Магнитогорского г/у)
 Сухая (приток Зингейки) (Урал от Магнитогорского г/у до Ириклинского г/у)
 Сухая (приток Урала) (Урал от Магнитогорского г/у до Ириклинского г/у)
 Сухая (приток Касмалы) (Обь от г. Барнаул до Новосибирского г/у без р. Чумыш)
 Сухая (приток Таволжанки) (Обь от г. Барнаул до Новосибирского г/у без р. Чумыш)
 Сухая (приток Малой Ушайки) — река в Томской области (Томь от г. Кемерово до устья).
 Сухая (приток Иксы, притока Чаи) — река в Томской области, приток Иксы
 Сухая (приток Золотого Китата) — река в Томской области (Чулым от в/п с. Зырянское до устья).
 Сухая (приток Киевского Ёгана) — река в Томской области (Обь от впадения р. Васюган до впадения р. Вах).
 Сухая (приток Большого Югана) — река в Ханты-Мансийском автономном округе (Обь от г. Нефтеюганск до впадения р. Иртыш).
 Сухая (впадает в Молоково озеро) (Водные объекты южнее бассейна р. Бурла без бассейнов озёр Кучукского и Кулундинского)
 Сухая (приток Инжуры) (Иртыш от впадения р. Ишим до впадения р. Тобол)
 Сухая (приток Арчаглы-Аята) — река в Челябинской области России и Костанайской области Казахстана.
 Сухая (приток Кальи) (лог Сухой) (Сосьва от истока до в/п д. Морозково)
 Сухая (приток Пышмы) (Пышма от Белоярского г/у до устья без р. Рефт от истока до Рефтинского г/у)
 Сухая (приток Бирюксы) (Катунь)
 Сухая (приток Ии) (Ия)
 Сухая (приток Кулундуя) (Ангара от впадения р. Белая до Братского г/у без рр. Белая, Ока, Ия)
 Сухая (приток Дешимы) (Чуна (Уда))
 Сухая (приток Лиственичной) (Бирюса)
 Сухая (приток Еланки) (Бирюса)
 Сухая (приток Кайтыма) (Бирюса)
 Сухая (приток Ангары) (Ангара от Братского г/у до Усть-Илимского г/у)
 Сухая (приток Аталоновой) (Ангара от Братского г/у до Усть-Илимского г/у)
 Сухая (приток Кашимы) (Ангара от Братского г/у до Усть-Илимского г/у)
 Сухая (приток Утины) (Ангара от Братского г/у до Усть-Илимского г/у)
 Сухая (приток Ангары) (Ангара от Усть-Илимского г/у до Богучанского г/у)
 Сухая (приток Вереи) (Ангара от Усть-Илимского г/у до Богучанского г/у)
 Сухая (приток Карабулы) (Ангара от Богучанского г/у до устья без р. Тасеева)
 Сухая (приток Улуг-Оруга) (Енисей от истока до Саяно-Шушенского г/у)
 Сухая (приток Березовки) (Енисей от Красноярского г/у до впадения р. Ангара без р. Кан)
 Сухая (приток Тюменихи) (Енисей от впадения р. Ангара до в/п с. Ярцево)
 Сухая (приток Вороговки) (Енисей от в/п с. Ярцево до впадения р. Подкаменная Тунгуска)
 Сухая (приток Сыма) (Енисей от в/п с. Ярцево до впадения р. Подкаменная Тунгуска)
 Сухая (приток Большой Варламовки) (Енисей от впадения р. Подкаменная Тунгуска до впадения р. Нижняя Тунгуска)
 Сухая (приток Топали) (Нижняя Тунгуска от в/п пгт. Тура до в/п п. Учами)
 Сухая (приток Хурисше) (Нижняя Тунгуска от в/п п. Учами до устья)
 Сухая (приток Паиргакты) (Енисей от в/п г. Игарка до устья без р. Хантайка от истока до Усть-Хантайского г/у)
 Сухая (приток Осетровой) (Енисей от в/п г. Игарка до устья без р. Хантайка от истока до Усть-Хантайского г/у)
 Сухая (приток Быстрой) (Пясина и другие реки бассейна Карского моря от восточной границы бассейна Енисейского залива до западной границы бассейна р. Каменная)
 Сухая (приток Нижней Таймыры) (Нижняя Таймыра (вкл. оз. Таймыр) и другие реки бассейна Карского от западной границы бассейна р. Каменная до мыса Прончищева)
 Сухая (приток Ленинградской) (Нижняя Таймыра (вкл. оз. Таймыр) и другие реки бассейна Карского от западной границы бассейна р. Каменная до мыса Прончищева)
 Сухая (река, впадает в море Лаптевых) (Острова в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 17.03.00 (вкл. о-ва архипелага Северная Земля))
 Сухая (приток Хеты) (Хета)
 Сухая (приток Орленги) (Лена от истока до г. Усть-Кут)
 Сухая (приток Куты) (Лена от истока до г. Усть-Кут)
 Сухая (верхний приток Лены) (Лена от истока до г. Усть-Кут)
 Сухая (средний приток Лены) (Лена от г. Усть-Кут до г. Киренск)
 Сухая (нижний приток Лены) (Лена от г. Киренск до впадения р. Витим)
 Сухая (приток Рассохи) (Лена от г. Усть-Кут до г. Киренск)
 Сухая (верхний приток Большой Тиры) (Лена от г. Усть-Кут до г. Киренск)
 Сухая (нижний приток Большой Тиры) (Лена от г. Усть-Кут до г. Киренск)
 Сухая (приток Малой Тиры) (Лена от г. Усть-Кут до г. Киренск)
 Сухая (приток Нижней Ирели) (Киренга)
 Сухая (приток Аканжи) (Алдан от впадения р. Мая до впадения р. Амга)
 Сухая (приток Таскана) (Колыма от Колымской ГЭС до впадения р. Сеймчан)
 Сухая (приток Крестовой) (Анадырь от истока до впадения р. Майн)
 Сухая (приток Агваяма) (Бассейны рек Берингова моря от северной границы бассейна р. Опука до южной границы бассейна р. Вывенка)
 Сухая (приток Столбового) — река на Камчатке (бассейн р. Камчатка).
 Сухая (река, впадает в Кроноцкий залив) (Бассейны рек Тихого океана п-ова Камчатка южнее юго-восточной границы бассейна р. Камчатка)
 Сухая (Олюторский район) — река в Олюторском районе Камчатского края.
 Сухая (приток Тридцатой) (Бассейны рек Охотского моря п-ова Камчатка южнее южной границы бассейна р. Тигиль).
 Сухая (приток Смоленой) (Ингода от истока до г. Чита)
 Сухая (приток Тахангоу) (Реки бассейна Японского моря от северной границы бассейна р. Самарга до восточной границы бассейна р. Партизанская)
 Сухая (приток Большой Лючихезы) (Реки бассейна Японского моря от восточной границы бассейна р. Раздольная до р. Туманная (граница РФ с КНДР))
 Сухая (приток Нижнеберезовской) — река в Бурятии.

Украина 
 Сухая (приток Ольховки) — река в Луганской области.
 Сухая (приток Усти) — река во Львовской области.

Улицы 
 Сухая — улица в Минске.

См. также 
 
 Сухая Река (Казань)

Примечания